Melissa (gemeente), een gemeente in de Italiaanse provincie Crotone
Melissa (geslacht), een plantengeslacht
Melissa (voornaam), een meisjesnaam
Melissa (miniserie), een Britse miniserie uit 1997
Melissa (Texas), een plaats in de Amerikaanse staat Texas
Melissa (computerworm), een mass-mailing macrovirus
Torre Melissa, een plaats in de Italiaanse gemeente Melissa